USS Panay ha sido el nombre utilizado por los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

USS Panay, originalmente un cañonero español que sirvió en las Filipinas y fue comprado en 1899 durante la ocupación estadounidense, prestando servicio hasta 1914

, cañonero fluvial lanzado en 1927 y que sirvió en el río Yangtsé hasta que fue hundido por aviones japoneses el 12 de diciembre de 1937 

Midway (AG-41), buque auxiliar rebautizado como USS Panay (AG-41) en 1943 para que el nombre Midway esté disponible para un portaviones

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos